Dichterhain steht für folgende Gedenkstätten an Dichter und Schriftsteller:

in Brandenburg:
 Dichterhain (Potsdam), an der Westseite des Schlosses Charlottenburg in Potsdam

in Rheinland-Pfalz:
 Dichterhain (Sankt Martin), am Nordosthang des Hochberges (635,3 m) im Pfälzerwald, ein Naturdenkmal bei Sankt Martin

in Thüringen
 Dichterhain (Ruhla), Dichterhain am Bermberg, ein Kulturdenkmal in Ruhla